Oilton kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Oilton (Oklahoma)
Oilton (Texas)